Artur Axmann (1913–1996), leader des jeunesses hitlérienne,
 Elisabeth Axmann (1926- ), écrivaine roumaine,
  (1968- ), joueur allemand de handball,
  (1878–1946), architecte croate,
  (1926- ), homme politique tchèque.